Machniwka (ukrainisch ) ist ein geographischer Name in der Ukraine:

 Machniwka (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Machniwka (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja
 Machniwka (Hlobyne), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne
 Machniwka (Krementschuk), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk
 Machniwka (Borsna), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Borsna

  Machniwka (Fluss), Fluss in der Oblast Lwiw